Višňová kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Višňové, ort, Södra Mähren, 
 Višňová (ort i Tjeckien), Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar